Масада:

 Масада — древняя крепость в Израиле.
 Масада — телефильм Бориса Сагала.
 Масада — друзская деревня в Израиле.
  — киббуц на севере Израиля.
 Масада — специальное подразделение управления тюрем Израиля созданное в 2003 году.
 Masada — джазовая группа.

См. также 
 Моссад — разведка Израиля.
 Magpul Masada / Bushmaster ACR — американский комплекс стрелкового оружия.